Unter Threading versteht man:
 die Fadenepilation
 die gleichzeitige Ausführung von Anweisungen innerhalb eines Computerprogrammes, siehe Thread (Informatik)
 die Unterteilung von Diskussionsbeiträgen im Usenet, siehe Thread (Usenet)

Siehe auch: 
Thread